«Динамо» — московская женская футбольная команда, аффилиат футбольного клуба «Динамо». Команда основана 2 декабря 2021 года.

История 
Впервые женская команда «Динамо» была создана в 2016 году при ВФСО «Динамо» и просуществовала до 2019 года участвуя в любительских соревнованиях. 5 февраля 2017 года состоялась первая официальная игра женской футбольной команды «Динамо» (Москва) против «MusicBox — Основной Инстинкт» (0:2).

2 декабря 2021 «Динамо» объявило о создании женских команд. Внутри академии «Динамо» были созданы женские команды возрастов U-15 и U-13 и молодёжной команды (U-21), которая была точечно усилена игроками национальной, молодёжной и юниорских сборных России.

30 декабря 2021 года подписан первый контракт. Первым игроком молодёжной команды женского футбольного клуба «Динамо» стала Арина Таранченко, выступающая на позиции голкипера.

10 февраля 2022 года состоялся первый матч в истории женской футбольной команды «Динамо» — против турецкой команды «Коньяалты Беледиеспор» (17:0).

В сезоне 2022 ЖФК «Динамо» принял участие в Молодёжной лиге (Первенстве России по футболу среди юниорок до 21 года), в котором, помимо «Динамо», участвовали 10 молодежных команд, представляющих клубы Суперлиги и ЖФК «Крылья Советов» и «Химки-УОР», первый официальный матч клуб сыграл 24 апреля 2022 года – в гостях против ЖФК «Краснодар», встреча завершилась вничью (1:1). По итогу сезона команда стала серебряным призёром Молодёжного первенства.

В 2023 году ЖФК «Динамо» планирует начать выступление в Суперлиге.

Текущий состав 
Игроки

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Молодёжная команда

Титульные достижения 
Чемпионат России (молодёжное первенство)
 -е место: 2022

Матчевые достижения 
Самые крупные победы
 7:0 — самая крупная победа клуба в Молодёжном первенстве (в матче «Звезда-2005-м»—«Динамо-м», 24 сентября 2022)
Самые крупные поражения
 1:4 — самое крупное поражение клуба в Молодёжном первенстве (в матче «Динамо-м»—«Чертаново-м», 23 июля 2022)

Личные достижения 
 1 гол забит «Динамо-м» в Молодёжном первенстве Алиной Чистяковой в матче «Краснодар-м»—«Динамо-м» 1:1 (24 апреля 2022)
 наибольшее количество игр за клуб — Жозе-Диана Памен Тчато, Камилла Абашилова, Галина Гейбиева, Анастасия Первушина (24 матча в Молодёжном первенстве — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Кристина Комиссарова (15 мячей в Молодёжном первенстве — на момент окончания сезона 2022)
Игроки

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 ЖФК «Динамо» (вконтакте)
 Профиль молодёжной команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы
Появились в 2021 году в России
Футбольные клубы, основанные в 2021 году
«Динамо» Москва
ФК «Динамо» Москва